Tsangpa, afkomstig zijnd uit de regio Tsang in Tibet
Tsang-dynastie, een dynastie in Tibet van 1565 tot 1642

Zie ook 
Yarlung Tsangpo, vaak afgekort tot Tsangpo